Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1988 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1987/88, 28-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 11 мая на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге. В матче встретились бельгийский «Мехелен» и нидерландский «Аякс».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1987/1988

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 Официальный сайт турнира 

1988
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1988 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1988
Кубок обладателей кубков УЕФА 1988
Международные спортивные соревнования в Страсбурге
Международные соревнования по футболу во Франции
События 11 мая
Спорт во Франции в 1988 году
Спорт в Бельгии в 1988 году
Спорт в Нидерландах в 1988 году